Вейк-ан-Зеє 2021 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходить з 16 — 31 січня 2021 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди).

За підсумками 13 турів турніру нідерландські шахісти Аніш Гірі та Йорден ван Форест набрали по 8½ очок. Переможець став Йорден ван Форест, який переміг Аніша Гірі на тай-брейку з рахунком 2 — 1 .

Регламент 
 Категорія: 19-та (середній рейтинг: 2724,6)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2021 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Тай-брейк за 1 місце

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру (група А) на chessbomb.com  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум турніру  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2021
2021 у нідерландському спорті
Січень 2021